Charles Paulet (1. książę Bolton)
 Charles Paulet (2. książę Bolton)

Zobacz też